Le théorème de réciprocité peut désigner différents énoncés issus de différents domaines.

 en mathématiques, cela peut traiter de la notion mathématique de réciprocité ou de la loi de réciprocité quadratique.
 en électricité, cela désigne le théorème de réciprocité (électricité).
 en électrostatique, cela évoque le théorème de réciprocité (électrostatique).
 en électromagnétisme, cela correspond au théorème de réciprocité de Lorentz.
 en physique des matériaux, cela est associé au théorème de réciprocité de Maxwell-Betti.